Mercey est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Communes françaises
 Mercey, commune du département de l'Eure en Normandie ;
 Mercey-le-Grand, commune du département du Doubs en Bourgogne-Franche-Comté ;
 Mercey-sur-Saône, commune du département de la Haute-Saône en Bourgogne-Franche-Comté ;
 Gevigney-et-Mercey, commune du département de la Haute-Saône en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Anciennes communes françaises
 Louvatange-le-Petit-Mercey,  ancienne commune du département du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Le Petit-Mercey, ancienne commune du département du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté.

Patronyme 

 Paul Mercey (1923-1988) acteur franco-suisse ;
 Frédéric Bourgeois de Mercey (1803-1860), peintre, chroniqueur de voyages, critique d'art et romancier français ;
 Louis-Frédéric Bourgeois de Mercey (1762-1850, père du précédent, haut fonctionnaire et administrateur lorrain puis français ;
 Marcel Jacquot de Mercey (1778-1861), homme politique français ;
 Tom Mercey (1987-), joueur anglais de rugby à XV ;

Architecture 
 Château de Mercey, château français du  de la commune de Montbellet en Saône-et-Loire en région Bourgogne-Franche-Comté.

Patronyme français